Ро́ик — фамилия.

Известные носители 
 Роик, Вера Сергеевна (1911—2010) — вышивальщица, основатель школы украинской народной вышивки в Крыму; Герой Украины.
 Роик, Николай Владимирович (род. 1949) — украинский учёный в области генетики, цитологии и селекции сахарной свеклы; доктор сельскохозяйственных наук.